De nombreuses communes françaises ont nommé une voie publique (avenue, boulevard, place, rue, etc.) en hommage au journaliste et homme politique français Gabriel Péri (1902-1941).

Avenues
 Avenue Gabriel-Péri à Antony
 Avenue Gabriel-Péri à Asnières-sur-Seine et Gennevilliers
 Avenue Gabriel-Péri à Bagneux dans les Hauts-de-Seine
 Avenue Gabriel-Péri à Pierrefitte-sur-Seine
 Avenue Gabriel-Péri à Saint-Ouen-sur-Seine

Boulevard
 Boulevard Gabriel-Péri à Malakoff
 Boulevard Gabriel-Péri à Rosny-sous-Bois

Places
 Place Gabriel-Péri à Bobigny
 Place Gabriel-Péri à Lyon
 Place Gabriel-Péri à Marseille
 Place Gabriel-Péri à Nanterre
 Place Gabriel-Péri à Paris

Rues
 Rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne
 Rue Gabriel-Péri à Châtillon dans les Hauts-de-Seine
 Rue Gabriel-Péri à Colombes dans les Hauts-de-Seine
 Rue Gabriel-Péri à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine
 Rue Gabriel-Péri à Massy dans le département de l'Essonne
 Rue Gabriel-Péri à Montrouge dans les Hauts-de-Seine
 Rue Gabriel-Péri au Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis
 Rue Gabriel-Péri à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis
 Rue Gabriel-Péri à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne
 Rue Gabriel-Péri à Villeurbanne dans la métropole de Lyon
 Rue Gabriel-Péri à Vitry-sur-Seine.

Gabriel Peri